

Орішники — починок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Орішники — селище, Рибинський район, Красноярський край